Martin Dibelius, professor Nieuwe Testament in Heidelberg
Ulrich Dibelius, musicoloog